John Haig ist der Name folgender Personen:

* John Haig (Unternehmer) (1802–1878), britischer Whiskeyfabrikant
 John Thomas Haig (1877–1962), kanadischer Rechtsanwalt und Politiker

Siehe auch:
 John Haigh (1909–1949), britischer Serienmörder